UB18 oder UB 18 steht für:
 UB18, britischer Postcode-Distrikt für die Post town GREENFORD (in der London Borough of Ealing)
 SM UB 18, deutsches U-Boot

UB18